

Persone
 Alexander Baillie-Cochrane, primo barone Lamington (1816-1890) – politico britannico
 Bruce Baillie (1931) – regista sperimentale statunitense
 Evan Baillie Noel (1879-1928) – tennista britannico
 Charles Cochrane-Baillie, II barone Lamington (1860-1940) – politico scozzese
 George Baillie-Hamilton-Arden, XI conte di Haddington (1827-1917)– nobile scozzese
 George Baillie-Hamilton, X conte di Haddington, conosciuto come George Baillie (1802-1870) – politico scozzese
 Grizel Baillie, nata Hume (1665-1746) – scrittrice e cantautrice scozzese
 Joanna Baillie (1762-1851) – poetessa e drammaturga scozzese
 Marianne Baillie (circa 1795-1831) – scrittrice, poetessa e viaggiatrice inglese
 Robert Baillie (1602-1662) – pastore protestante, storico e pubblicista scozzese
 Tim Baillie (1979) – canoista britannico

Altro
 Isola Baillie-Hamilton – isola dell'arcipelago artico canadese